Buot est un nom de famille.

En France, il est surtout porté dans le Calvados, en Normandie ; c'est également un nom de famille philippin.

Il est notamment porté par :
 François Buot (né en 1957), écrivain français ;
 Henri-François Buot (1908–1983), homme politique français ;
 Jacques Buot (mort en 1678), mathématicien, astronome et physicien français.

Notes et références 

Patronyme normand